Alexandersen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Alexandersen (1818–1892), dänischer Porzellanmaler
 Johann Alexandersen (1861–1936), Justizrat und Bürgerworthalter in Sonderburg
 Verner Alexandersen (* 1931), Archäologe

Siehe auch:
 Alexanderson